Epeira stellata est un synonyme attribué à trois espèces d'araignées :
 Epeira stellata Walckenaer, 1805 est synonyme dAcanthepeira stellata (Walckenaer, 1805)
 Epeira stellata C. L. Koch, 1836 nec Walckenaer, 1805 est synonyme d'''Araneus diadematus Clerck, 1757 ;
 Epeira stellata Stoliczka, 1869 nec Walckenaer, 1805 est synonyme dArgiope catenulata'' (Doleschall, 1859).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae